Kyrkbyn kan syfta på:

 Gammelstads kyrkstad - i Gammelstad utanför Luleå
 Kyrkby, Jomala kommun - på Åland
 Kyrkbyn, Bollnäs kommun – kyrkbyn i Undersviks socken i Bollnäs kommun, Hälsingland
 Kyrkbyn, Göteborg – en stadsdel och ett primärområde i Göteborgs kommun
 Kyrkbyn, Söderhamns kommun – en glest befolkad by mellan småorten Mo och tätorten Söderala
 Kyrkbyn, Uppsala kommun – kyrkbyn i Faringe socken i Uppsala kommun
 Kyrkebyn – en småort i Uddevalla kommun
 Kyrkbyn eller Kors kyrkby – en kyrkby i nordvästra Estland, se Harju-Risti

Se även
 Kyrkby – en by, på vilkens mark sockenkyrkan anlagts
 Kyrkeby – flera platser 
 Kyrkoby – flera platser